Anchor – oggetto informatico
Anchor – album dei Trespassers William del 1999
Anchor – album di Colton Dixon del 2014
Anchor – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti
Anchor – villaggio dello Shropshire, Inghilterra, Regno Unito
Anchor Island – isola della Nuova Zelanda
Anchor – singolo estratto dall'album Victorius della band statunitense Skillet